zegel (waarmerk), waarborg voor de echtheid van een oorkonde of het sluiten van een brief. 
 rolzegel, een cilindrische zegel met een afbeelding in spiegelbeeldig reliëf die men in natte klei of was kan rollen. 
 Amerikaanse staten hebben elk een eigen zegel (seal) als symbool, op federaal niveau wordt het Grootzegel van de Verenigde Staten gebruikt.
 zegel (Oost-Azië)
 postzegel, als betalingsbewijs
 fiscale zegel, als betalingsmiddel
 loyaliteitsprogramma, spaarzegel
 Een banderol (belasting) op tabakproducten.
 Een zegel van lood op bijvoorbeeld een gas- of kilowattuurmeter, of bij een brandblusser. 
 Zegel (premetrostation),  de naam van een Antwerps premetrostation.